Trappl ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Trappl (* 1939), österreichischer Psychologe, Kybernetiker und Hochschullehrer
 Richard Trappl (* 1951), österreichischer Sinologe